J.Agardh se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jakob Georg Agardh
 Jacob Georg Agardh